Giuseppe Andrea Zuliani, juriste vénitien de la fin du .
 Francesco Zuliani, médecin Vénitien du .
 Manuel Zuliani (2000-), joueur de rugby à XV italien.
 Mauro Zuliani (1959-), coureur de 400m italien.